Reinoso steht für
 Reinoso (Burgos), Ort in Spanien

Reinoso ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Reinoso (* 1978), ecuadorianischer Fußballspieler
 Emmanuel Reinoso (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Francisco José Reinoso (* 1963), ecuadorianischer Fußballtorhüter
 Gerardo Reinoso (* 1965), argentinischer Fußballspieler
 Gustavo Reinoso (* 1968), argentinischer Fußballspieler
 Jorge Federico Reinoso (* 1967), argentinischer Fußballspieler
 José Reinoso (* 1971), uruguayischer Jazzmusiker
 José Antonio Reinoso (1973–2014), mexikanischer Fußballspieler
 José Francisco Reinoso Zayas (Reinoso; * 1950), kubanischer Fußballtorhüter
 Luis Reinoso (* 1980), chilenischer Fußballspieler
 Pablo Reinoso (* 1985), chilenischer Fußballtorhüter
 Rafael Pozo (Rafael Pozo Reinoso; * 1967), spanischer Fußballspieler
 Ricardo González (Fußballspieler) (Ricardo Alfredo González Reinoso; * 1965), chilenischer Fußballspieler
 Yunieski Vigil (Yunieski Vigil Reinoso; * 1988), kubanischer Fußballspieler